Der Name Nazca steht für: 

 Nasca (Peru), Stadt in Peru
 Provinz Nasca in Peru, Teil der Region Ica
  ein Volk, das in dieser Region lebte, Träger der Nazca-Kultur
 Río Nazca, ein Fluss in Peru

Unternehmen:
 Nazca Corporation, japanischer Entwickler von Videospielen (1994–1996), wurde von der SNK Corporation aufgekauft
 Nazca (Liegeräder), niederländischer Liegerad-Hersteller

Sonstiges: 
 BMW Nazca C2, ein Sportwagen-Prototyp
 Nazca (Band), mexikanische Band

Siehe auch:
 Nazca-Linien, Scharrbilder in der Nazca-Ebene (Peru)
 Nazca-Platte, eine Kontinentalplatte
 Nasca